Klasyk (kolarstwo) – rodzaj szosowego wyścigu kolarskiego
 Pomorski klasyk – wyścig kolarski, organizowany w latach 2003–2010 na Kaszubach
 Klasyk (album) – album zespołu Bez Cenzury